Tetrosomus är ett släkte av fiskar. Tetrosomus ingår i familjen koffertfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koffertfiskar
Tetrosomus